Mrazek oder Mrázek ist der Familienname folgender Personen:

 Celestyn Mrazek (* 1941), tschechoslowakischer Basketballspieler und -trainer 
 Harold Mrazek (* 1973), Schweizer Basketballspieler
 Hugo Mrazek (1891–1962), österreichischer Politiker
 Jaroslav Mrázek (* 1949), tschechischer Opernsänger
 Jerome Mrazek (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Johann Mrazek (* 1939), deutscher Geologe
 Milan Mrázek (1924–1999), tschechischer Kleriker und Theologe
 Petr Mrázek (* 1992), tschechischer Eishockeytorwart
 Robert Mrazek (* 1945), US-amerikanischer Autor und Politiker
 Roman Mrázek (* 1962), slowakischer Leichtathlet
 Tomáš Mrázek (* 1982), tschechischer Sportkletterer
 Václav Mrázek (1925–1957), tschechischer Serienmörder
 Wilhelm Mrazek (1913–1989), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsleiter